Daventry ist:

 Daventry, eine Stadt in England
 Daventry (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Daventry District, ein britischer Verwaltungsbezirk
 Daventry (Ontario), eine Ortschaft in Kanada

Familienname von:
 Leonard Daventry (1915–1987), britischer Science-Fiction-Autor